Агрестий () — мужское имя. Известные носители:
 Агрестий — епископ Луго (середина V века)
 Агрестий — епископ Турне (середина VI века)
 Агрестий (убит в 628) — монах Люксёйского аббатства, схизматик